Флавий Мосхиан () (год деятельности — 512) — политик Восточной римской империи; занимал пост консула в 512 году.

Биография 
Мосхиан был сыном Сабиниана Магна, magister militum per Illyricum (479—481) и родным братом Флавия Сабиниана, консула 505 года. Был женат на племяннице императора Анастасия I; их сын Флавий Анастасий Павел Проб Мосхиан Проб Магн был консулом в 518 году.

Литература 
 Brian Croke, Count Marcellinus and His Chronicle, Oxford University Press, 2001, ISBN 0198150016, стр. 89.

Персоналии по алфавиту
Римские консулы VI века
Государственные деятели Средневековья